Alfred Eric Campbell (1879-1917), attore britannico
 Eric Campbell (n. 1977), cestista statunitense
 Eric Singleton Campbell (n. 1987), giocatore di baseball statunitense